Болярка — название населённых пунктов на Украине:

 Болярка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Болярка — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Болярка — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Болярка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Болярка — село в Олевском районе Житомирской области.

См. также 
 Сосновая Болярка